Il Campionato Capixaba 2013 è stata la 97ª edizione del Campionato Capixaba.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammesse alla fase finale
      Retrocesse in Série B 2014

Fase finale 

2013
Calcio nel 2013